Maciejowice heißen folgende Orte in Polen:

 Maciejowice (Otmuchów), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Otmuchów im Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole
 Maciejowice (Powiat Garwoliński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Garwoliński, Wojewodschaft Masowien
 Maciejowice (Powiat Nyski), Dorf im Powiat Nyski, Wojewodschaft Oppeln